Карлос Умберто Камачо () је колумбијски глумац.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1971.
Колумбијски глумци